En , Zastruże désigne :

 Zastruże, un village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Zastruże, un village de la voïvodie de Mazovie,
 Zastruże, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.